USS Barry — кораблі ВМС США, названі на честь офіцера Континентального флоту, учасника Війни за незалежність США Джона Баррі ().

 USS Barry (DD-2)  — ескадрений міноносець типу «Бейнбрідж». На службі протягом 1902-1919 років. Зданий на злам у 1920 році.
 USS Barry (DD-248) — ескадрений міноносець типу «Клемсон». Збудований у 1921 році. Потоплений 21 червня 1945 року внаслідок атаки камікадзе.
 USS Barry (DD-933)  — ескадрений міноносець типу «Форест Шерман». На службі протягом 1956-1982 років. Зданий на злам у 1983 році.
 USS Barry (DDG-52) — ескадрений міноносець типу «Арлі Берк». Збудований у 1992 році. Станом на 2021 рік перебуває у строю.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни